Pierwszy rząd Einara Gerhardsena (1945)
 Drugi rząd Einara Gerhardsena (1945–1951)
 Trzeci rząd Einara Gerhardsena (1955–1963)
 Czwarty rząd Einara Gerhardsena (1963–1965)